Kozlovič ist der Familienname folgender Personen:

 Lidija Kozlovič (1938–2009), jugoslawische Schauspielerin
 Lilijana Kozlovič (* 1962), slowenische Politikerin (SMC)